La Coppa di Germania 2016-2017 si è svolta dal 9 ottobre 2016 al 29 gennaio 2017: al torneo hanno partecipato diciannove squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la terza volta al .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017